Svetovna turneja Ljubav živi je bila eno leto trajajoča koncertna turneja srbske folk-pop turbofolk pevke Svetlane Ražnatović- Cece. Turneja se je začela 24. marca leta 2012, s koncertom v Frankfurtu, končala pa 18. maja leta 2013 s koncertom v Bernu.  	

Ceca je na turneji promovirala zgoščenko z naslovom Ljubav živi, ki je bila objavljena junija leta 2011. Na koncertih je predstavljala šest novih skladb: Rasulo, Šteta za mene, Igračka samoće, Ona, Nije mi dobro in Sve što imam i nemam. 

Turneja Ljubav živi je poleg 12 evropskih držav zajela tudi Avstralijo (skupno 36 koncertov).

Seznam koncertov

Repertoar

*Repertoar s koncerta v Münchnu (5.5.2012).

Televizijski prenosi koncertov

Tudi v okviru turneje Ljubav živi je bilo zanimanje elektronskih medijev po neposrednemu predvajanju Cecinih koncertov veliko. 

Televiziji Pink in Pink Plus sta v torek, 27. marca leta 2012 predvajali posebno enourno oddajo o začetku turneje in prvem koncertu v Frankfurtu z naslovom "Ceca specijal".

Dogodki na turneji

Obiskovalci koncerta v Sofiji (22.5.2012) so s čustvenimi transparenti ganili pevko do solz.  
Koncert v mestu Dragačevo (12.8.2012) je bil organiziran v okviru festivala trobentačev Guča.  
 Ceca je zaradi velika zanimanja publike v nekaterih evropskih prestolnicah pela večkrat - rekorder s štirimi koncerti je Zürich. 
 Ceca je v Avstraliji nastopila v dvoranah, v katerih so nastopale svetovne zvezdnice, kot sta Madonna in Kylie Minogue.   
 Spremljevalni gost avstralskega dela turneje je bil pevec Zoran Vanev. 
 Zaradi množičnega obiska spletne strani Slokoncerti.si, s strani Cecinih oboževalcev, ki so nakupovali vstopnice za ljubljanski koncert, se je strežnik spletne strani sesul. 

2012 v glasbi
2013 v glasbi
Turneje Cece

Sklici